Болярово () — община в Болгарии. Входит в состав Ямболской области. Население составляет 4563 человека (на 16 июня 2008 года).

Состав общины 
В состав общины входят следующие населённые пункты:
 Болярово
 Воден
 Вылчи-Извор
 Голямо-Крушево
 Горска-Поляна
 Денница
 Дыбово
 Златиница
 Иглика
 Камен-Врых
 Крайново
 Малко-Шарково
 Мамарчево
 Оман
 Попово
 Ружица
 Ситово
 Стефан-Караджово
 Странджа
 Шарково

Примечания 

Общины Ямболской области